Oeiras (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Oeiras (Portugal), een gemeente in het Portugese district Lissabon
Oeiras e São Julião da Barra, een freguesia en hoofdplaats van de Portugese gemeente Oeiras